Марах может означать:

 Марах — израильское название американских танков М48 и М60.
 Марах — персонаж легендариума Толкина.
 Марах, Оливер (род. 1980) — австрийский профессиональный теннисист.